Héctor Díaz puede referirse a:

Héctor Díaz (1910-1950), locutor, escritor y poeta dominicano;
Héctor Díaz (1966-), actor argentino;
Héctor Díaz (1984-), futbolista peruano;
Héctor Alvarado Díaz (1957-), escritor mexicano.